Cet article présente les personnages de la série télévisée canadienne Orphan Black.

Liste des clones

Du projet Leda 
Dans le huitième épisode de la première saison, une liste de neuf clones connus de Cosima est révélée.

Voici la liste des clones, classés par date de naissance, selon les données que possède Cosima :

Parmi les neuf premiers clones connus, nées sur une période de sept semaines, Cosima est la plus âgée alors qu’Aryanna est la plus jeune. La série débutant le  par le suicide de Beth, les clones ont .

Seules trois causes de décès sont connues : le suicide de Beth, le meurtre de Katja par Helena, et la maladie pulmonaire qui a tué Jennifer.

Une nouvelle clone est introduite dans le dixième épisode de la première saison : Rachel Duncan.

Dans le troisième épisode de la deuxième saison, on découvre un nouveau clone : Jennifer Fitzsimmons, professeur et entraîneuse de natation à Seldon High, elle semble avoir les mêmes problèmes pulmonaires que Katia Obinger et Cosima Niehaus cependant, celle-ci est déjà morte.

Tony, un nouveau clone, apparaît dans le huitième épisode de la deuxième saison. Il s'agit d'un clone transgenre dont le surveillant récemment décédé était Sammy, un ex-militaire qui semblait connaître Paul.

Un nouveau clone, Charlotte, huit ans, fait son apparition dans le dernier épisode de la saison 2. Elle est la fille adoptive de Marian.

Le premier épisode de la saison 3 fait mention de six clones du projet Leda exécutées en 2006 dans la région de Helsinki. On voit aussi une autre clone ressemblant à Rachel : Krystal.

Le premier épisode de la saison 4, introduit un nouveau clone, MK, qui était en contact avec Beth.

Sarah 
Sarah et Helena sont jumelles, leur mère porteuse était Amelia. Bien que Sarah soit née au Royaume-Uni, elle et Felix, son frère adoptif, ont été emmenés en Amérique du Nord par leur mère adoptive, Siobhan Sadler, surnommée " S.", pour fuir la conspiration. C'est  S. qui s'occupe de Kira lorsque Sarah commet  ses escroqueries, mais Sarah veut reprendre contact avec sa fille et fait tout pour la récupérer.

Au début de la série, Sarah prend l'identité de Beth Childs, qui lui ressemble trait pour trait, après avoir été témoin de sa mort. À l'origine, elle voulait en profiter pour se livrer à une nouvelle escroquerie et voler les économies de Beth, mais elle se fait embarquer dans un complot de clonage humain illégal. Au début, Sarah ne veut pas entendre parler des autres clones, elle préfère réunir assez d'argent pour recommencer une vie ailleurs avec Kira et Felix. Toutefois, petit à petit, elle en vient à se soucier de plus en plus des autres clones.

Lors de la saison 2, elle laisse sa fille Kira avec son ex Cal (lui apprenant à ce moment que c'est lui le père), refusant de lui parler de la conspiration des clones.

Beth 
C'est une détective de la police (inspectrice serait le grade en France). La série commence avec son suicide sous un train. Avant le début de la série, elle a été suspendue, en attendant la fin de l'enquête sur le meurtre d'une civile, Maggie Chen, que Beth a tué avec son arme de service, une civile qui était un agent des Proléthéens, une secte religieuse eugéniste. Beth a mélangé plusieurs traitements psychoactifs que lui a prescrit le psychiatre au cours de sa suspension. En outre, elle était stérile. Beth a découvert les clones quand Katja Obinger l'a contacté au sujet des assassinats en Europe ; Beth s'est alors mise à la recherche d'Allison et Cosima, puis elles ont formé un groupe (le 'club des clones") pour se protéger mutuellement. Paul, son petit ami, était aussi son "contrôleur" (un observateur recruté parmi les intimes, ou ayant manœuvré pour devenir un intime des clones). La raison de son suicide n'a pas encore été révélée, mais Sarah soupçonne que c'est parce qu'elle n'avait plus le contrôle de sa vie après avoir découvert qu'elle était un clone.

Cosima 
Cosima Niehaus est une brillante étudiante en microbiologie et en biologie évolutive du développement à l'Université du Minnesota. Elle est originaire de San Francisco, en Californie. C'est elle qui centralise au début toute l'enquête sur les clones. Son chemin croise celui de Delphine Cormier, étudiante française. Elles tombent  amoureuses. Mais très vite, Cosima découvre le pot au rose : Delphine est en réalité l'assistante du professeur Aldous Leekie. Leur rencontre n'était qu'une supercherie visant à introduire Delphine dans la vie de Cosima dans le but de l'espionner (contrôleur). Pour autant, Cosima ne peut se résoudre à quitter Delphine qui éprouve des sentiments sincères à son égard. 

Tout comme Katja Obinger, Cosima découvre qu'elle souffre d'une maladie respiratoire qui peut lui être fatale. Seules les cellules souches de la moelle osseuse de Kira peuvent potentiellement la guérir. Car la maladie n'est autre qu'une anomalie auto-immune non intentionnelle liée à sa stérilité. Cosima trouve le génome écrit dans un livre (L'Île du Dr Moreau de H.G. Wells, un choix hautement symbolique), qu'Ethan a offert à Kira, lui donnant une chance de vivre.

À la suite de la mort de Leekie, Delphine obtient une promotion et remplace Rachel. Consciente de l'incompatibilité entre ses nouvelles responsabilités et son amour pour Cosima, elle fait le choix de la quitter. Cosima fait alors la rencontre sur internet de Shay que Delphine va vite soupçonner d'espionnage. Malgré leur rupture, Cosima et Delphine ne parviennent pas à s'éloigner l'une de l'autre. 

Cosima, peut-être par son anticonformisme marqué, est proche de Sarah. Toutes deux sont des marginales, éloignées de l'apparente stabilité familiale d'Alison.

Ce personnage est librement inspiré de Cosima Herter, consultante scientifique, qui a étudié à l'Université du Minnesota, et qui travaille sur l'histoire et la philosophie de la biologie.

Alison 
Alison Hendrix est une mère de famille monomaniaque, résidant en petite banlieue avec son mari Donnie et leurs deux enfants adoptés, Oscar et Gemma. Elle vit très mal la découverte de sa nature de clone et noie ses mensonges dans l'alcool. Le dernier épisode de la saison 1 révèle que son époux est également son contrôleur.

Helena 
Helena est la jumelle miroir de Sarah (elle a le cœur à droite), mais elle a été récupérée et élevée par une secte religieuse intégriste en Ukraine qui a fait d'elle une tueuse psychopathe et la lance à la poursuite des autres clones, qu'elle traque et exécute. Puis elle fait la rencontre de Sarah, qui l’apaise puis lui fait rencontrer les autres clones. Un lien très particulier les unit, elles se protègent et s'aiment à leurs façon. Au contact des autres clones, Helena devient peu à peu normale (en conservant sa touche de folie), elle a alors un désir d'amour, de famille et d'enfant.

Rachel 
Rachel Duncan est la seule clone à avoir été gardée parmi les créateurs du projet Leda. Élevée par Ethan et Susan Duncan, deux scientifiques qui ont mis au point la technique de clonage, elle est récupérée par les hommes de Dyad et confié au  Aldous Leekie après la disparition des Duncan.

Elle devient vite jalouse de Sarah, qui est capable d'avoir des enfants, et est fascinée par Kira car elle peut venir en aide aux clones malades. 

Sarah crève l’œil de Rachel avec l'aide de Scott et Cosima. Elle disparaît puis est sauvée par les hommes de la néolution.

Derrière son personnage de tyran, Rachel dégage une certaine forme de tristesse, à la suite de l'abandon de ses parents lorsqu'elle était enfant. Elle a alors un instinct très maternel pendant un cours instant avec Kira, puis avec Charlotte.

Katja 
Tuée par Helena avec un fusil à lunette. Elle est le  clone que rencontre Sarah, laquelle assiste aussi à sa mort. C'est cette mort qui incite Sarah à s'investir dans le dévoilement de la conspiration. Katja avait contacté Beth pour l'avertir du meurtre des autres clones en Europe. Katja était atteinte de la même maladie respiratoire que Cosima.

Janika 
Présumée morte avant le début diégétique de la série.

Aryanna 
Présumée morte avant le début diégétique de la série.

Danielle 
Présumée morte avant le début diégétique de la série.

Jennifer 
Jennifer Fitzsimmons était une clone de nationalité américaine, morte de la même maladie que celle dont souffrent Katja et Cosima. Elle était professeur et entraîneur de natation. Son petit-ami Greg était son contrôleur. Elle se fait soigner en fin de vie à l'institut Dyad. C'est là-bas qu'ils se rendent compte que cette maladie respiratoire serait en lien avec un problème au niveau de l'utérus et pourrait entraîner une infertilité.

Tony 
Tony est un clone transgenre, anciennement Antoinette. C'est un voleur, il travaille avec son ami Sammy (qui est son espion). Sammy meurt dans une embuscade, lors d'un vol. C'était un ancien militaire qui connaissait Paul. Il était en contact avec Beth Childs et, avant de mourir, a demandé à Tony de prendre contact avec elle.

Charlotte 
Charlotte Bowles est la seule survivante (sur 400 expériences) de tentatives plus récentes pour recréer des clones, les données du projet Leda étant incomplètes. Elle serait née en 2006. Elle a été adoptée par Marion Bowles. Elle a un problème à la jambe et marche avec une prothèse.

Krystal 
Krystal est une clone qui a été capturée par deux clones du projet Castor. Elle n’intègre pas le "club des clones" formé à l'origine par Beth, mais elle mène dans son coin une enquête révélant des informations précieuses au sujet du projet Leda et de la Néolution.

Clones d'Helsinki 
6 clones ont été tuées à Helsinki en 2006.
MK

MK est une autre clone. Elle était en contact avec Beth et prévient Sarah que Neolution est après elle. Plus tard on découvre que son nom est Veera Suominen et qu'elle est la seule rescapée des clones de Helsinki. Elle est tuée par Ferdinand dans la saison 5.

Du projet Castor 

Les clones du projet Castor sont de sexe masculin. Ils ont été élevés ensemble et ont suivi une formation militaire. Ils sont les frères génétiques des clones du projet Leda.

Mark Rollins 
Mark apparait pour la première fois comme un Proléthéen amoureux de Gracie. Il s'échappe de la maison de ceux-ci en sa compagnie. On découvre plus tard qu'il était en mission d'infiltration pour récupérer les données volées par Henrik Johanssen, mais ses sentiments pour Gracie sont sincères.

Rudy 
Rudy est un autre clone du projet Castor. Il se distingue par une grande cicatrice sur le côté droit du visage.

Seth 
Seth est un autre clone du projet Castor. Il se distingue par sa moustache. Sa dégénérescence neurologique est plus grave que chez les autres clones et il fait une crise devant l'appartement de Felix, forçant Rudy à l'abattre. Son corps est récupéré par Cosima pour étudier sa condition.

Miller 
Miller est un autre clone du projet Castor.

Parsons 
Parsons est un autre clone du projet Castor. Gardé dans les locaux de l'unité militaire des clones, il subit en continu des expériences sur le cerveau. À sa demande, Helena le tue pour le libérer.

Abel Johanssen 
Abel Johanssen est un autre clone créé à partir du génome du projet Castor par Henrik Johanssen parmi les Proléthéens. Il est mort quelques jours après sa naissance.

Ira Blair 
Ira Blair est un autre clone du projet Castor, en couple avec Susan Duncan. Il se lie d'amitié avec Rachel. Il n'a pas été élevé avec les autres clones du projet Castor. Il est tué lors de la saison 5 par Virginia Coady.

Autres personnages 

Projet Castor
 Mark Rollins,petit ami de Gracie Johanssen 
 Rudy
 Seth
 Sergent Miller
 Parssons
 Docteur Virginia Coady, chef du projet

En lien avec Sarah 
 Felix, frère adoptif de Sarah
 Siobhan Sadler, surnommée . S, mère adoptive de Sarah et Felix
 Kira Manning, fille de Sarah et Cal
 Victor Schmidt, surnommé Vic, ex petit-ami de Sarah
 Cal Morrison, père de Kira
 Helena, sœur de Sarah 
 Paul Dierden, petit ami de Sarah et amoureux de Sarah jusqu'à sa mort 
 Amelia, mère porteuse de Sarah et Helena

En lien avec Beth 
 Paul Dierden, petit-ami de Beth et son contrôleur
 Arthur « Art » Bell, inspecteur de police, coéquipier de Beth

 Détective Angela Deangelis, nouvelle partenaire d'Art

En lien avec Cosima 
  Delphine Cormier, contrôleur de Cosima et sa petite-amie
 Scott Smith, étudiant et ami de Cosima, qui travaille ensuite chez Dyad avec Cosima et Delphine
Shay Davydov est l'ex-petite amie de Cosima

En lien avec Allison 
 Donnie Hendrix, mari d'Allison et son contrôleur 
 Oscar et Gemma Hendrix, enfants adoptifs de Allison et Donnie
 Aynsley Norris, voisine et amie d'Allison
 Yvonne, thérapeute de Allison lors de sa cure de désintox
 Ramon, dealer d'Allison

En lien avec Helena 
 Sarah Manning, sœur de Helena
 Jesse, un jeune homme rencontré par Helena dans un bar, dont elle tombe amoureuse

En lien avec Rachel 
 Ferdinand, amoureux de Rachel et son acolyte
 Daniel Rosen, avocat du Dyad et contrôleur de Rachel
 Susan Duncan, mère adoptive de Rachel et scientifique du projet Leda
 Ethan Duncan, alias Andrew Peckham, père adoptif de Rachel et scientifique du projet Leda

En lien avec  S. 
 Carlton, un des associés anglais de  S., avec qui elle a eu une liaison
 Benjamin Kertland, un "birdwatcher", un des alliés de  S.
 Barry, un "birdwatcher" en lien avec les prolethéens
 Brenda, mère de Barry

En lien avec Dyad 
  Aldous Leekie, médecin haut placé à l'institut
  Nealon, médecin qui examine Sarah dans son sommeil
 Olivier Duval, chef de Paul à l'institut
 Marion Bowles, mère adoptive de Charlotte et son contrôleur, et une des dirigeantes du groupe Dyad
Évie Cho, directrice générale de Brightborn Technologies

En lien avec les Proléthéens 
 Tomas, responsable de l'enlèvement d'Helena
 Henrik "Hank" Johanssen, leader prolethéen
 Bonnie Johanssen, femme de Hank
 Grace Johanssen, fille de Hank, et se marie avec Mark Rollins, un des clones mâle

Articles connexes 
 Personnage de fiction

Personnage de série télévisée de science-fiction
Orphan Black
Orphan Black